Querfehler bezeichnet

 einen Abbildungsfehler optischer Linsen der bewirkt, dass bei der Bildansicht Farbsäume auftreten (Farbquerfehler), siehe Chromatische Aberration 
 eine Abweichung der realen Position von der vermessenen Position quer zur vermessenen Richtung siehe Querfehler (Vermessung)
 ein quer zur Schiene verlaufender Schienenfehler